Große Gebetsversammlung (engl. Great Prayer Meeting) bezeichnet in der Geschichte des tibetischen Buddhismus:

 Gebetsversammlung des Feuer-Drachen-Jahres (1076)
 Chumig Chökhor (1277)
 Mönlam Chenmo (1409)